Dattenhausen ist der Ortsname von:

 Dattenhausen (Altenstadt), Ortsteil des Marktes Altenstadt (Iller), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Dattenhausen (Ziertheim), Ortsteil der Gemeinde Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern